Bendazzi ist der Familienname folgender Personen:
 Giannalberto Bendazzi (1946–2021), italienischer Filmhistoriker und Autor
 Luigia Bendazzi (1829–1901), italienische Sopranistin